Kreiling ist der Ortsname von

 Kreiling (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kreiling (Forstern), Ortsteil der Gemeinde Forstern, Landkreis Erding, Bayern
 Kreiling (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Kreiling (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Kreiling (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Kreiling ist der Familienname folgender Personen:
 Melia Kreiling (* 20. Jahrhundert), britische Schauspielerin
 Simon Kreiling (* 1872), deutscher Gewerkschafter und Politiker (DNVP)

Sonstiges:
 Kreiling Mesa, Tafelberg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Krailling
 Creiling